

Musica 
Bacio d'a(d)dio – singolo di Nina Zilli del 2010

Pittura 
Il bacio d'addio (The Parting Kiss) – dipinto di Lawrence Alma-Tadema del 1882

Televisione 
Bacio d'addio (The Kiss Off) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta del 1955
Bacio d'addio (Goodbye Kiss) episodio della mini serie televisiva Kingdom Hospital del 2004